Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 8 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Conchita Martínez et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 2000
Tennis en mai 2000